Dynamiek kan betrekking hebben op:
dynamiek (muziek)
dynamiek (beweging)

spanning tussen beeldelementen in een schilderij of dergelijke, zie dynamiek (beeldende kunst)